Обиццо:

 Обиццо I д’Эсте (1110—1193/95) — глава рода д‘Эсте с 1137 года. Сын Фулько I д’Эсте.
 Обиццо II д’Эсте (ок. 1240—1293) — итальянский князь, маркиз Феррары и Анконской марки.
 Обиццо III д’Эсте (1294—1352) — итальянский кондотьер 14 века, маркиз Феррары.
 Обиццо да Полента (ум. 1431) — сеньор Равенны в 1389-1431 годах из рода да Полента.